Baraçal (Celorico da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Celorico da Beira
 Baraçal (Sabugal), een plaats in de Portugese gemeente Sabugal